Tuberculina — рід грибів родини Helicobasidiaceae. Назва вперше опублікована 1880 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 28.09.2019 налічує 21 вид:

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1880. Conspectus generum fungorum Italiae inferiorum nempe ad Sphaeropsideas, Melanconieas et Hyphomyceteas pertinentium systemate sporologico dispositorum. Michelia. 2(6):1-38 — P.34

Роди грибів
Pucciniomycotina